NVT steht für:
 Flughafen Navegantes, Brasilien (IATA-Code)
 NVT-Ensemble, Modell in der statistischen Physik
 Netzverteiler in Glasfasernetzen

Abkürzung